Єлізово — місто в Камчатському краї Росії;
 Єлізово — смт в Могильвській області Білорусі